Zwarthoed ist der Familienname folgender Personen:
 Julie Zwarthoed (* 1994), niederländische Eishockeyspielerin
 Theo Zwarthoed (* 1982), niederländischer Fußballspieler